Sven Öberg kan syfta på bland andra:

* Sven Öberg (1895–1977), svensk militär och direktör
 Sven Öberg (1907–1986), svensk ingenjör och ämbetsman